Монс Рюберг (; 3 сентября 1918 — 10 апреля 1986) — шведский ботаник.

Биография 
Монс Рюберг родился 3 сентября 1918 года в Стокгольме. В 1970-1983 годах был директором Бергианского ботанического сада. Специалист по помологии. В 1975 году он стал членом Шведской королевской академии наук.

Умер 10 апреля 1986 года.

Отдельные публикации 
Kungl. vetenskapsakademien, Matrikel 1978, ISSN 0302-6558, sid. 62.

Примечания 

Ботаники Швеции
Ученые Уппсальского университета
Члены Шведской королевской академии наук